Primera Guerra Italo-Etíop, (1895-1896) fou lliurada entre el Regne d'Itàlia i l'Imperi Etíop.
 Segona Guerra Italo-Etíop, (octubre de 1935 - maig de 1936).